TCG est un sigle pouvant désigner :
  ou , équipements utilisés pour la réalisation de test de contrôle de facturation ou de bon fonctionnement dans le secteur des télécommunications
 Théorie cinétique des gaz
 Tasking and Coordinating Groups, unités britanniques chargées de coordonner le recueil du renseignement par la police et l'armée en Irlande du Nord obtenu sur les paralimitaires et le crime organisé.
 Trusted Computing Group, groupe d’entreprises en informatique
  ou jeu de cartes à collectionner
 
 TCG, album des Cheetah Girls
 Tour Cévennes-Garrigue et Pays de Sommière, course de cyclisme nationale junior qui se déroule dans le Gard en Août
 Tronc Coronaire Gauche en anatomie cardiologique
 Tiny Code Generator, moteur "interpreter/translator" de QEMU
 Time Code Receiver (générateur de timecode), appellation du statut « maître » d'un dispositif utilisant le timecode d'une machine « esclave » ;